Die 1. divisjon 2000 war die insgesamt 38. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußball­liga und die zehnte unter dem Namen 1. divisjon. Sie begann am 30. April 2000 und endete am 22. Oktober 2000.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an 26 Spieltagen aufgeteilt in eine Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Zweitplatzierte stiegen direkt in die Tippeligaen auf. Der Drittplatzierte spielte in der Relegation gegen den Zwölften der Tippeligaen um den letzten freien Platz für die folgende Saison in der Tippeligaen. Wegen der Aufstockung der Liga von 14 auf 16 Vereine stiegen nur die zwei letzten Teams in die 2. divisjon ab.

Abschlusstabelle

Play-off 
Die Spiele fanden am 25. und 30. Oktober 2000 statt.

|}
Sogndal IL stieg aufgrund der Auswärtstorregel in die Tippeligaen auf.

Weblinks 
 1. Division fotball.no
 1. Division nifs.no
 Play-off rsssf.no

Fußballsaison 2000
2000